L'edizione 2004-2005 della Football League Championship fu la 102º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 14° con la formula attuale e la 1° con la denominazione di Football League Championship.

Avvenimenti

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 2004-05

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2004